Язид:

 Язид — арабское мужское имя.
 Язид I ибн Муавия (645—683) — второй арабский халиф из династии Омейядов.
 Язид II ибн Абдул-Малик (ок. 685/687—724) — омейядский халиф, правивший в 720—724 годы.
 Язид III ибн аль-Валид (701—744) — халиф из династии Омейядов.